Халкидики может означать:
 Халкидики — полуостров в Греции.
 Халкидики (ном) — ном в Греции.